Mark Reynolds (ur. 1955) – amerykański żeglarz
 Mark Reynolds (ur. 1987) – szkocki piłkarz